Vægtløftning under sommer-OL 2016 i Rio de Janeiro fandt sted 6. august til 16. august 2016 i Pavilion 2 i Riocentro.

Events
15 sæt medalje blev uddelt i de følgende begivenheder:

Kampplan
Der var tre forskellige sessioner i konkurrencen hver dag i olympiske vægtløfterprogram: 
 Morgensession: 10:00–14:00 brasiliansk tid
 Eftermiddagssession: 15:30–17:30 brasiliansk tid
 Aftenssession: 19:00–21:00 brasiliansk tid

Medaljeoverigt

Medaljetabel